Калиновка Вторая — название населённых пунктов:
 
 Калиновка Вторая — хутор в Крымском районе Краснодарского края России.
 Калиновка Вторая — посёлок в Калиновском районе Винницкой области Украины.